Název Hlinné má více sídel:
 Hlinné (Nové Město na Moravě), část obce Nové Město na Moravě v okrese Žďár nad Sázavou
 Hlinné (Dobré), část obce Dobré v okrese Rychnov nad Kněžnou
 Hlinné (Tisová), část obce Tisová v okrese Tachov
 Hlinné (okres Vranov nad Topľou), obec v okrese Vranov nad Topľou, Slovensko

Externí odkazy